El Marquesado de Caracena puede hacer referencia al:

Marquesado de Caracena creado en 1624;
Marquesado de Caracena concedido en 1643; o al 
Marquesado de Caracena del Valle.